Крайна, или Краина, може да се отнася за:
 Крайна, село в Община Мадан, област Смолян, България;
 Крайна, село в Община Неделино, област Смолян, България.
 Неготинска Крайна, област в днешна Сърбия
 Крайна, област в Хърватия
 Херцогство Крайна, е територия в Свещената Римска империя и Хабсбургската монархия в днешна Крайна, Австрия (1364 – 1918)
 Република Сръбска Крайна, държавно формирование, съществувало между 1991 – 1995 в областта Крайна в Хърватия
 Карниола или Крайна, историческа провинция на Австрия, на територията на днешна Словения